Mellanvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellanvattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Mellanvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (50,9 ha)
Mellanvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn